Geografie
 Heyda (Hirschstein), een plaats in de gemeente Hirschstein in de Duitse deelstaat Saksen
 Heyda (Lossatal), een plaats in de gemeente Lossatal in de Duitse deelstaat Saksen
 Heyda (Thüringen), een plaats in de gemeente Ilmenau in de Duitse deelstaat Thüringen
 Heyda (Waldheim), een plaats in de gemeente Waldheim in de Duitse deelstaat Saksen

Personen
 Ernst Heyda - Duits uitgever en vertaler
 Wolfgang Heyda - Duits U-bootcommandant bij de Kriegsmarine in de Tweede Wereldoorlog

Zie ook 
 Haida (doorverwijspagina)